Bufalini ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Ottavio Bufalini (1709–1782), italienischer Kardinal
 Paolo Bufalini (1915–2001), italienischer kommunistischer Politiker, Senator
 Sauro Bufalini (1941–2012), italienischer Basketballspieler und -trainer

Bufalini steht für:

 Bufalini-Kapelle, Kapelle in der Basilika Santa Maria in Aracoeli, Rom, Italien